

Toponyme 

Bernadets est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine ;
Bernadets-Debat est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées ;
Bernadets-Dessus est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées et la région Midi-Pyrénées.